Spitzenmühle ist ein Siedlungsplatzname:

 Spitzenmühle (Fichtenau), Wohnplatz im Ortsteil Wildenstein der Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Spitzenmühle (Weilmünster), Siedlungsplatz in der Gemeinde Weilmünster, Kreis Limburg-Weilburg, Hessen

Siehe auch:
 Spitzmühle